Albrighton (Bridgnorth) – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Albrighton (Pimhill) – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)